Bosbach [] ist ein Toponym sowie der Familienname folgender Personen:

 Franz Bosbach (* 1952), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Georg Bosbach (1953–1972), deutscher Fußballspieler
 Gerd Bosbach (* 1953), deutscher Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer
 Silke Bosbach, deutsche Künstlerin und Autorin
 Simone Schütz-Bosbach (* 1974), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Bosbach (* 1952), deutscher Politiker (CDU)

Bosbach bezeichnet:
 Bosbach (Kürten), ein Wohnplatz im Süden von Nordrhein-Westfalen
Bosbach (Olper Bach), ein Zufluss des Olper Bachs in Kürten.
 Bosbach, die Bos (Nahe)

Siehe auch:
 Bosbasch